Por permiso se puede entender:

 Permiso informático de acceso a archivos.
 Permiso administrativo, sinónimo de autorización administrativa.
 Privilegio.
 Permiso de agua dulce (Teoría del buque).

Enlaces externos